Aviofobia  – paura di volare in aereo per via di uno stato d'ansia a livelli significanti
 Paura di volare (Fear of Flying) – romanzo di Erica Jong del 1973
 Paura di volare  – album di Andrea Mingardi del 1996
 Paura di volare (Fear of Flying) – episodio della sesta stagione de I Simpson